Фила́тов — русская фамилия, образованная от сокращённой формы имени . Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Филатов, Антонин Николаевич (1902—1974) — советский хирург и гематолог, академик АМН СССР.

Б

В 
 Филатов, Вадим Николаевич (род. 1976) — российский баскетболист и тренер.

Г 
 Филатов, Геннадий Васильевич (1936—2013) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Филатов, Георгий Николаевич (1909—1940) — советский оператор-постановщик.

Д

Е 
 Филатов, Евгений Александрович (род. 1955) — российский актёр.

И

К 
 Филатов, Константин Владимирович (1926—2006) — советский живописец, заслуженный художник УССР.
 Филатов, Кузьма Филиппович (1929—2008) — советский государственный деятель.

Л

М

Н 
 
 
 Филатов, Нил Фёдорович (1847—1902) — российский врач.

О

П

С 
 
 Филатов, Станислав Юрьевич (в монашестве Варнава; род. 1953) — архиерей УПЦ МП, викарий Донецкой епархии.
 Филатов, Степан Иванович (1901—1980) — народный комиссар внутренних дел и государственной безопасности Кабардино-Балкарской АССР, генерал-майор.

Т 
 Филатов, Тарья (род. 1963) — финский политик.

Ф

Ю



Топоним 
 Филатов — посёлок в Чернышковском районе Волгоградской области (Россия).

См. также 
 Филатьев, Иван (иконописец) (в некоторых источниках упоминается под этой фамилией)

Примечания 

